Berkeley är ett efternamn.

Personer med efternamnet
 Busby Berkeley (1895–1976), amerikansk filmregissör, koreograf och skådespelare
 Theresa Berkeley (d. 1836), engelsk uppfinnare.
 
 
 
 
 Lennox Berkeley (1903–1989), brittisk tonsättare
 
 Mary Berkeley (omkring 1500–?), älskarinna till Henrik VIII
 Miles Joseph Berkeley (1803–1889), brittisk mykolog
 
 
 
 Xander Berkeley (född 1955), amerikansk skådespelare

Engelska efternamn